Langenburg kan syfta på:

 Slottet Langenburg – ett slott i Langenburg
 Hohenlohe-Langenburg – en adelssläkt

Geografi

Kanada 

 Langenburg, Saskatchewan, ort,

Tyskland 

 Langenburg, Baden-Württemberg – kommun i Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg, Regierungsbezirk Stuttgart, 

Robotskapade Kanadaförgreningar